Émeraude (franz.: Smaragd) ist der Name einer Reihe von U-Booten und U-Boot-Klassen der französischen Marine:

 Émeraude (1906): Émeraude (Q 41) war das Typschiff der Émeraude-Klasse (1906) und wurde im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Das Boot wurde im November 1919 verschrottet.
 Émeraude (1940): wäre das Typschiff der nie zu Ende gebauten Émeraude-Klasse (1940) gewesen. Zum Zeitpunkt der französischen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg am 22. Juni 1940 war das Boot nicht fertiggestellt und wurde zerstört, um einen deutschen Zugriff zu verhindern.
 Émeraude (S604): ein Atom-U-Boot (SSN) der Rubis-Klasse von 1988.

Weblinks 
 www.battleships-cruisers.co.uk - Émeraude (1906)
 naval-technology.com - Rubis-Klasse (1983)

Literatur 
 Erminio Bagnasco: Uboote im 2. Weltkrieg, Motorbuchverlag, Stuttgart, 5. Auflage 1996, ISBN 3-613-01252-9
 Werner Globke(Hrsg.): Weyers Flottentaschenbuch / Warships of the World - Fleet Handbook, Bernard & Graefe Verlag, Bonn, 66. Jahrgang 2005–2007, ISBN 3-7637-4517-3

Schiffsname der französischen Marine